Iván Díaz Ruiz (Sabadell, Barcelona, España, 10 de julio de 1978) es un futbolista español que se desempeñaba como centrocampista.. Se retiro en 2018 en el Club de Fútbol Ripoll.

Clubes

Referencias 

Futbolistas de la provincia de Barcelona
Futbolistas del Centre d'Esports Sabadell Futbol Club
Futbolistas del Real Club Deportivo Espanyol "B"
Futbolistas del Real Club Deportivo Espanyol en los años 1990
Futbolistas del Real Club Deportivo Espanyol en los años 2000
Futbolistas del Albacete Balompié
Futbolistas de la Unió Esportiva Figueres
Futbolistas del Club Deportivo Logroñés
Futbolistas del Club de Fútbol Atlético Ciudad
Futbolistas del Terrassa Futbol Club
Futbolistas del Club Deportivo Leganés en los años 2010
Futbolistas del Halmstads BK
Futbolistas del Auckland City Football Club
Futbolistas del Futbol Club Santboià
Nacidos en Sabadell